

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Riy“ beginnt.

Riy 



Riya 
 Riya, japanische Sängerin und Liedschreiberin
 Riyadi, Joko (* 1985), indonesischer Badmintonspieler
 Riyahi, Hassan (* 1944), iranischer Komponist